Vágó Béla (1871–1931) színművész, rendező
 Vágó Béla (1881–1939) kommunista politikus, népbiztos
 Vágó Béla (1922–2020) történész
 Vágó Béla (1962) atléta, tízpróbázó
 Vágó Béla (1963) atléta, akadályfutó